Il singolare del torneo di tennis Hamanako Tokyu Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Shūko Aoyama che ha battuto in finale Eri Hozumi 7-64, 6-1.

Teste di serie 

 Zarina Dijas (semifinali)
 Eri Hozumi (finale)
 Sofia Shapatava (quarti di finale)
 Belinda Bencic (semifinali)

 Junri Namigata (primo turno)
 Miharu Imanishi (primo turno)
 Shūko Aoyama (Campionessa)
 Misa Eguchi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamanako Tokyu Cup 2013